Вязовск — название населённых пунктов:

Россия 
 Вязовск — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Вязовск — деревня в Стародубском районе Брянской области.

См. также 
 Вяз (значения)
 Вязовая
 Вязовка
 Вязово
 Вязовое
 Вязовский
 Вязовый